|-
| 182101 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182102 - ||  || 6 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182103 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182104 - ||  || 6 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182105 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182106 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182107 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182108 - ||  || 6 august 2000 ||  || 
|-
| 182109 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182110 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182111 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182112 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182113 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182114 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182115 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182116 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182117 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182118 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182119 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182120 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182121 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182122 - ||  || 26 august 2000 ||  || 
|-
| 182123 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182124 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182125 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182126 - ||  || 5 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 182127 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182128 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182129 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182130 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182131 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182132 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182133 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 182134 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182135 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182136 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182137 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182138 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182139 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182140 - ||  || 25 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 182141 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182142 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182143 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182144 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182145 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182146 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182147 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182148 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182149 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182150 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182151 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182152 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182153 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182154 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182155 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182156 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182157 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182158 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182159 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182160 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182161 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 182162 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 182163 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182164 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182165 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182166 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182167 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182168 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182169 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182170 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182171 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182172 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182173 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182174 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182175 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182176 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182177 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182178 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182179 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182180 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182181 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182182 - ||  || 29 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 182183 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182184 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182185 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182186 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182187 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182188 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182189 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182190 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182191 - ||  || 27 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182192 - ||  || 27 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182193 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182194 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182195 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182196 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182197 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182198 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182199 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182200 - ||  || 26 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-